Neolithicum in België
 Neolithicum in Nederland